Голямата награда на Бразилия е кръг от Формула 1, провеждащ се от 1972 г. на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Спонсори 
Marlboro 1999-2004
Petrobras 2009-

Победители

Победи-статистика

Победи пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите

Външни препратки 
 Официален сайт на Голямата награда на Бразилия във Формула 1